Potuliccy herbu Grzymała – polski ród arystokratyczny

Osoby 
 Aleksander Hilary Potulicki (zm. po 1783) – starosta borzechowski i nowosielski, generał major wojska koronnego
 Bonawentura Michał Potulicki (1756–1805) – przyrodnik
 Jan Potulicki (ok. 1596–ok. 1626) – ziemianin
 Jan Jakub Potulicki (1652–1726) – poseł na sejmy, wojewoda brzeski i kujawski
 Jerzy Potulicki (1894–1950) – wojskowy, dyplomata i bobsleista
 Józef Remigian Potulicki (ok. 1695–1734) – wojewoda czernihowski
 Karol Potulicki (1861–1931) – ziemianin, publicysta, działacz społeczno-polityczny, dyplomata
 Przecław Potulicki (zm. 1485) – kasztelan rogoziński